Kozłowski (forma żeńska Kozłowska, liczba mnoga: Kozłowscy) – dwunaste pod względem liczby noszących je osób nazwisko w Polsce. Według bazy PESEL z 17 stycznia 2015 roku nosiło je 48 911 Polek i 48 163 Polaków.

W województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim jest na drugim miejscu pod względem popularności. Nosi je tam odpowiednio: około 5560 i 7764 osób.

Znani Kozłowscy 
 Adam Kozłowski (1943–2005) – benedyktyn, opat tyniecki
 Aniela Kozłowska (1898–1981) – botanik, wirusolog
 Brian Kozlowski (ur. 1970) – amerykański futbolista polskiego pochodzenia występujący w NFL na pozycji tight end w latach 1993–2007
 Dariusz Kozłowski (ur. 1942) – architekt i pracownik naukowy
 Elżbieta Kozłowska-Świątkowska (ur. 1954) – poetka
 Felicjan Kozłowski (1805–1870) – historyk
 Janusz Kozłowski (ujednoznacznienie)
 Feliksa Kozłowska (1862–1921) – założycielka i duchowa opiekunka mariawityzmu, święta dla wyznawców mariawityzmu.
 Hanna Kozłowska - polska naukowiec
 Helena Roj-Kozłowska (1899–1955) – podhalańska artystka ludowa i pisarka
 Henryk Kozłowski – ujednoznacznienie
 Irena Jadwiga Kozłowska – polska pisarka
 Izabela Kozłowska-Berson (1884–1962) – aktorka
 Jan Kozłowski (ur. 1946) – polityk
 Józef Kozłowski – ujednoznacznienie
 Kamil Kozłowski (ur. 1989) – judoka
 Karol Kozłowski – ujednoznacznienie
 Krzysztof Kozłowski (ur. 1931) – dziennikarz, filozof, były minister spraw wewnętrznych i szef Urzędu Ochrony Państwa
 Leon Kozłowski (1892–1944) – archeolog, polityk, premier rządu II RP w latach 1934–1935
 Leopold Kozłowski-Kleinman (1918–2019) – muzyk, pianista, kompozytor i  dyrygent
 Linda Kozlowski (ur. 1947) – amerykańska aktorka polskiego pochodzenia
 Maciej Kozłowski  – ujednoznacznienie
 Michał Kozłowski  – ujednoznacznienie
 Piotr Kozłowski – poseł na sejm IV kadencji
 Roman Kozłowski (1889–1977) – paleontolog
 ks. mitrat Rościsław Kozłowski (ur. 1936) – duchowny prawosławny, profesor teologii, były rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego
 Stefan Kozłowski – ujednoznacznienie
 Szymon Kozłowski (ur. 1979) – polski astrofizyk
 Szymon Marcin Kozłowski (1819–1899) – polski duchowny katolicki, biskup łucki i żytomierski, później arcybiskup mohylewski
 Tadeusz Kozłowski – ujednoznacznienie
 Teofil Kozłowski –  pierwszy burmistrz Gorlic po II wojnie światowej z ramienia PPS
 Tomasz Kozłowski – ujednoznacznienie
 Wiktor Kazimierz Grzegorz Kozłowski (1791–1858) – kapitan Wojska Polskiego, powstaniec listopadowy, leśnik
 Wojciech Kozłowski – polski historyk-mediewista
 Wojciech Kozłowski – polski siatkarz
 Władysław Kozłowski – polski pisarz i tłumacz
 Zofia Kozłowska-Budkowa (1893–1986) – historyk, paleograf

Przypisy 

Polskie nazwiska